Het tennistoernooi Roland Garros wordt in 2016 bij de mannen voor de 115e keer gehouden. Zij spelen in het dubbelspel van dinsdag 24 mei tot en met zondag 5 juni.

De titelverdedigers zijn Ivan Dodig uit Kroatië en Marcelo Melo uit Brazilië.

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
  Toernooischema Roland Garros

Roland Garros
ITF-toernooi in 2016